Нукуриа:
 Нукуриа — остров в Тихом океане.
 Нукуриа — полинезийский язык.